

Patronyme 

 Frank Albertson (1909-1964), acteur américain ;
 Jack Albertson (1907-1981), acteur américain ;
 Mabel Albertson (1901-1982), actrice américaine ;
 Tessa Albertson (1996-), actrice américaine ;

personnage de fiction
 Jeff Albertson, personnage de fiction de la série télévisée Les Simpson.

Toponyme 

 Albertson, census-designated place américaine du comté de Nassau, dans l'État de New York.